Скарбимеж () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжегский повят (Опольское воеводство), Опольское воеводство. Население — 7143 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Левин-Бжески
 Гмина Любша
 Гмина Ольшанка
 Гмина Олава
 Гмина Попелюв
 Бжег

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Бжегский повет Опольского воеводства